Валда́й:

 Валдай — місто в Новгородській області.
  Валдай — селище в  Пудозькому районі Карелії.
  Валдай — селище в Сегежському районі Карелії.
 Валдай — озеро в Новгородській області.
 « Валдай» — міжнародний дискусійний клуб.
  «Валдай» — марка автомобіля ГАЗ-3310 «Валдай».
  «Валдай» — музична група.
  Валдай — резиденція Президента Російської Федерації, розташована в Новгородській області за 20 кілометрів від міста Валдай.
 Валдай — геологічний період, відповідний  Валдайському заледенінню.

Див. також 
 Гора-Валдай — село в складі  Лебяженського міського поселення Ломоносовського району Ленінградської області.
 2793 Валдай — астероїд
 Валдайська височина